Chevannes kan syfta på:
 Chevannes, Côte-d'Or
 Chevannes, Essonne
 Chevannes, Loiret
 Chevannes, Yonne